Johann Groh ist der Name folgender Personen:

* Johann Groh (Theologe) (~1490–1560), deutscher römisch-katholischer Theologe und Prediger 
 Johann Groh (Komponist) (~1575–1627), deutscher Organist und Komponist
 Johann Groh (Politiker), österreichischer Politiker, Salzburger Landtagsabgeordneter 
 Johann Groh (Architekt), Architekt 
 Johann Adam Groh (1824–1881), deutscher Pfarrer, Dekan und Genossenschaftsvereins-Gründer